Рещиковы — купеческий род.
 Рещиков, Михаил Андреевич (1911—1975) — советский ботаник, проректор по научной работе БГПИ.
 Рещиков, Николай Петрович (1853—1918) — генерал-лейтенант Российской императорской армии, участник русско-турецкой и Первой мировой войн.
 Рещиков, Пётр Михайлович (1906—1978) — советский химик-технолог, ректор МИХМ.